Belgia:
 Rodt – miejscowość

Niemcy:
 Rodt – dzielnica Gummersbach

Zobacz też:
 Rod
 Rødt
 Rot
 Rott
 Taben-Rodt